Charlotte de Galles peut désigner :
 Charlotte de Galles (1796-1817), fille de George IV ;
 Charlotte de Galles (2015), fille du prince William.